

Нью-Полц — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Палц — селище, штат Нью-Йорк